КНИ:

 Квантовые неразрушающие измерения
 Коэффициент нелинейных искажений
 Кремний на изоляторе